C48 ou C-48 peut désigner :

 HMS Gambia (C48), un croiseur léger de la Royal Navy ;
 Douglas C-48, un avion de transport militaire américain ;
 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine, d'après la Classification internationale des maladies ;
 NGC 2775, une galaxie dans la constellation du Cancer, notée C48 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres